A Látomás (Going Under) A szökés című amerikai sorozat negyedik évadának tizenötödik epizódja, összességében pedig a hetvenkettedik.

Az epizód a Cég főhadiszállásán kezdődik, ahol Krantz tábornok elmondja Lincolnnak és Sarának, hogy ott maradhatnak, amíg Michaelnek biztosítják az orvosi segítséget. Sara figyeli, amint megkezdik a műtétet Michaelön. Elmondják neki, hogy a műtét során a beteget nem altatják el, csak kábult állapotban van és alapvető dolgokat tud csinálni, például számolni vagy elmondani az ábécét. Valamint azt is közlik Sarával, hogy sok emlék lepereghet a páciens előtt, és álmodhat dolgokat a műtét folyamán. Michael a műtét során azt álmodja, hogy a Fox Riveres cellájában van, ahol Charles Westmorelanddel beszélget. Bocsánatot kér tőle mindenért. A cella falán Michael látja az összes tervrajzot, amin eddig keresztül ment. Eközben az orvos megkéri, hogy mondja el az ábécét. Westmoreland azt mondja neki, hogy tudja a válaszokat.
Miután Linc belement az alkuba a Tábornokkal, egy fogóval kitépi az elfogott Zsebes fogát, hogy szóra bírja. Ezután Sucréval elmegy, hogy megkeressék a Scyllát.

Gretchen és Self a vevőt várják a mólónál, mikor Rita felhívja a nővérét, hogy minden rendben van velük, Zsebes elengedte őket. Közben Mahone-t egy vécéhez kíséri Lang és Wheeler, ahonnan ő elvesz egy csövet a mosdókagyló alól.

Amikorra Lincoln és Sucre megérkeznek a mólóhoz, már nem találják Selfet és Gretchent. Lincoln fel akarja hívni a Cég-et további utasításokért, de nem tudják bemérni a helyet. Sucre megtalál két összetört telefont és Vikan PDA-ját. Azonban a vevő mindezt látja és hívja a főnökét, hogy most mit csináljon.

Eközben Mahone kitöri a csővel a kocsi ablakát, majd pedig kiugrik és menekülni kezd a másik két ügynök elől. Lang azonban elkapja és ráfogja a fegyverét. Mahone elmondja, hogy ő most tovább fog szaladni és reméli, hogy nem lövi le a volt társa. Lang lő, de szándékosan elvéti, így Mahone el tud menekülni. Mikor Wheeler is odaér, Lang az ellenkező irányt mondja neki, mint amerre Mahone ment, hogy Alex el tudjon menekülni.

Az álmában Michael megbánja a tetteit, amiket a bátyja kiszabadításáért vitt véghez és elkezdi összerakni az információkat Westmoreland segítségével.

Gretchen és Self új mobilokat vesznek, hogy kapcsolatba tudjanak lépni a vevővel, majd pedig Gretchen számon kéri Selfen, hogy miért nem nézte meg, mi van a Scyllán, akkor kétszer is meggondolná, kinek adja el. Közben Lincolnt tájékoztatják, hogy egy közlekedési kamera felvette Gretchent és Selfet, amint bementek egy boltba.

Linc és Sucre odamennek a boltba, és kikérdezik az eladót, mire az elmondja, hogy Gretchen és Self telefont vettek. A telefon bemérése Lincet és Sucrét egy elhagyatott gyárhoz vezeti.

Közben a műtét során Michael állapota rosszabbodik, miközben az álmában megfejti, hogy mi is a Scylla valójában. Ám a műtőben hirtelen leáll Michael szíve és az orvosok mindent megtesznek, hogy ne veszítsék el. Sara is folyamatosan ott ül mellette és kéri, hogy ne hagyja el. 
Michael egy kis idő után spontán felébred a klinikai halálból.

Ezalatt a gyárban megjelenik a vevő, hogy elvégezzék a vételt. Ellenőrzi a Scyllát, hogy megvan-e minden információ. Az 'alku' szó jelenik meg a laptopon és egyéb energiák fajtái: nap, szél, víz, stb. Megjelenik Lincoln és Sucre és lövöldözés kezdődik, melyben Selfet meglövik és elkapják Gretchent is, ám a vevő elmenekül a Scyllával.

Miután Michael újra magához tér, Sara közli vele, hogy úgy néz ki, az orvosok teljesen eltávolították a daganatot, valamint, hogy az egészet a Cég orvosai és a Tábornok csinálták. Michael elmondja Sarának, hogy lehet, hogy a Cég valami jó dolgot rejteget a Scyllán. Az álmában is szerepelt az 'alku' szó (angolul bargain, négy elem jele a periódusos rendszerben: B – bór, Ar – argon, Ga – gallium és In – indium), ugyanis egy elmélet szerint, ha ezeket az elemeket jól kapcsolják össze, olyan napelemet lehet gyártani, ami a nap energiáját 100%-ban fel tudja használni. Vagyis, hogy a Cég nem a múltat, hanem a jövőt védi a Scyllával. 

Lincoln és Sucre visszaérkezik a Cég főhadiszállására, ám Sucre azt mondja Lincnek, hogy ő most hazamegy a családjához, és hogy tovább akar lépni. Linc megköszöni az eddigi önzetlen segítségét, amit értük tett és Sucre elmegy.

Az epizód végén Krantz tábornok rábírja Lincolnt, hogy csatlakozzon Gretchenhez, Selfhez és Zsebeshez, hogy visszaszerezzék a Scyllát, valamint elmondja azt is, hogy az édesanyjuk is valaha a Cégnek dolgozott. 

A szökés epizódjai